ТОЦ — многозначная аббревиатура:
 ТОЦ — Татарский общественный центр
 ТОЦ — телекоммуникационный образовательный центр
 ТОЦ — торгово-офисный центр
 ТОЦ — транспортный обход центра

См. также 
 ВТОЦ — Всетатарский общественный центр
 Тоц
  — аббревиатура латиницей